Astrid Maud Ingeborg (Oslo, 12 februari 1932) is een Noorse prinses.

Zij is de tweede dochter van koning Olaf V en kroonprinses Märtha en een oudere zuster van de huidige koning Harald V. 

Op 12 januari 1961 trouwde ze met Johan Martin Ferner (22 juli 1927 - 24 januari 2015), sindsdien staat ze bekend als "Prinses Astrid, mevrouw Ferner". Het paar woonde in Oslo en kreeg vijf kinderen:
Cathrine Ferner Johansen (1962)
Benedikte Ferner (1963)
Alexander Ferner (1965)
Elisabeth Ferner (1969)
Carl-Christian Ferner (1972).

Sinds de dood van haar moeder, kroonprinses Märtha, in 1954, vergezelde ze haar vader vaak bij officiële gelegenheden. Ook is ze beschermvrouwe van tal van liefdadigheidsinstellingen. Haar bijzondere belangstelling geldt de jeugd. Ze zette zich onder meer in voor kinderen met dyslexie.

In 2002 besloot de Noorse regering haar van staatswege een pensioen toe te kennen.

Huis Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (Noorwegen)